Митаев — фамилия; имеет женскую форму Митаева.
 Митаев, Али (1881—1925) — чеченский политический и религиозный деятель, член ревкома Чеченской автономной области.
 Митаев, Бамат-Гирей (1808—1914) — чеченский религиозный деятель кон. XIX — нач. XX вв.